Jenckel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Jenckel (1870–1958), deutscher Chirurg
 Helga Jenkel (geb. um 1927), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Jenke